Palencia  är en kommun och stad i nordvästra delen av Tierra de Campos i centrala Spanien. Palencia är huvudort i provinsen Palencia i regionen Kastilien och Leon.

Källor

Se även
Studium Generale

Indelningar i Kastilien och Leon
Orter i Kastilien och Leon